Сухопътните войски на Северна Корея са първото и основно звено на Корейската народна армия.

Те са създадени малко след основаването на КНДР през 1948 година. Тогава те са били съставени от китайски партизани и корейски войници, служили в Червената армия, както и неголям брой съветски доброволци. През 1960 година сухопътните войски най-вероятно са наброявали около 400 000 души. През 1970-те години броят им нараства почти 3 пъти, и в началото на 1990-те години общият им персонал вероятно е бил около 1 милион души.

Въведение и организация 
Организацията и военната йерархия са по съветски и китайски модел. Пехотинците не са снабдени с бронежилетки. Военното командване разчита повече на подвижността, бързината, точността и огневата мощ, отколкото на защитата на отделните войници. Набляга се на обучението, което се извършва в спартански условия. Основната цел е постигането на перфектна дисциплина, синхрон и издръжливост чрез ежедневни тежки упражнения, които да компенсират възрастта на военната техника.

През 1996 големите войскови единици са включвали 153 дивизии и бригади:

 60 пехотни дивизии
 25 механизирани пехотни бригади
 13 бронетанкови бригади
 25 специални оперативни бригади
 30 артилерийски бригади

Към 2001 числеността на сухопътните войски е 1 003 000 души, разделени на три армии, включващи общо 20 корпуса. Корпусите от своя страна обединяват 176 дивизии и бригади.

Оборудване 
Основни източници:Военна техника на КНДР от globalsecurity.org (този източник е отчасти остарял), Библиотека на Конгреса (данни от 2007)

Обща информация 
 ОБТ: поне 3500
 Леки танкове: поне 560
 Бронетранспортьори: 2500
 Артилерия: 17 900 (вкл. миномети)
 Зенитно-артилерийски комплекси: 11 000

Лични оръжия 
  Пектусан – пистолет
  Макаров – пистолет
  ТТ-33 – пистолет (означен като Тип 68)
  Тип 63 – пушка (копие на СКС)
  Чогьок-Почхон - снайперска пушка (копие на Застава М76)
  СВД – снайперска пушка
  ППШ-41 - картечен пистолет
  Тип 56 – автомат
  Тип 58 – автомат (основен, вариант на АК-47)
  Тип 68 – автомат (специални части, вариант на АКМ)
  Тип 88/98 – автомат (вариант на АК-74)
  Тип 62 – отрядна картечница (вариант на РПД)
  ДП – лека картечница
  РПК – лека картечница
  Тип 73 и Тип 82 – леки картечници, местен дизайн
  ДШКМ – тежка картечница
  НСВ – тежка картечница
  РПГ-7
  АГС-17 – автоматичен гранатомет

Противотанкови ракети 
  3М6 Шмел (ПТУР)
  /  Сусон-пхо (ПТУР)
  9К111 Фагот (ПТУР) – над 1100

Транспорт 
  /  ЗиЛ-130 (камион, произвежда се местно)
  ЗиЛ-131 (камион)
  ГАЗ-53 (камион)
  /  ГАЗ-69 (джип, произвежда се местно)
  УАЗ-469 (джип)
  Mercedes-Benz G-class (джип)

Бронетанкови войски 
Общо машини: 4000+

Артилерия

Самоходна артилерия 
Общо машини: 4400

Буксируема артилерия 
Общо машини: 3500

Ракетна артилерия 
Общо машини: 2500

Противовъздушна артилерия 
Общо: 11 000

Бележки 

Въоръжени сили на Северна Корея
Северна Корея